E106 – oznaczenie soli sodowej mononukleotydu flawinowego
 E106 – dawna międzynarodowa droga samochodowa